Belden (Californie)
 Belden (Nebraska)

Voir aussi 

 Belden, entreprise américaine présente dans l'électronique.

Homonymie de localités aux États-Unis